Дженнифер Холланд (; ) — американская актриса. Наибольшую известность ей принесла роль Эмилии Харкорт в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и телесериале «Миротворец».

Биография 
Родилась 9 ноября 1987 года в Чикаго. В 17 лет переехала в Лос-Анджелес, где начала актёрскую карьеру. До 2017 года играла преимущественно эпизодические и второстепенные роли в телесериалах и низкобюджетных фильмах.

В 2017 году снялась в роли Бекки Филлипс в сериале «Сан Рекордс».

В 2019 году сыграла директора школы мисс Эспеншид в фильме «Гори, гори ясно».

В 2021 году Холланд снялась в супергеройском фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» в роли Эмилии Харкорт, а в 2022 году повторила эту роль в телесериале «Миротворец».

В 2022 году номинирована на премию «FilmQuest» в категории «Лучший актёрский ансамбль» за роль в фильме «Give Me an A».

Личная жизнь 
В 2015 году Холланд начала встречаться со сценаристом и режиссёром Джеймсом Ганном. В феврале 2022 года они обручились, а в сентябре 2022 года сыграли свадьбу.

Фильмография

Примечания

Ссылки